«Наживка для акулы» () — компьютерный комедийный мультфильм Хауарда И. Бэйкера и Джона Фокса.

Фильм содержит большое количество заимствований из В поисках Немо и Подводная братва, поэтому получил негативные отзывы критиков и был выпущен не в кинопрокат, а сразу на DVD.

Сюжет 
Веселые приключения забавной маленькой Губановые рыбки по имени Пай, после гибели родителей, отправившейся в поисках счастья на Большой Риф. Влюбившись в самую очаровательную и знаменитую красотку Рифа, Пай наживает себе серьёзного врага — акулу Троя. Но с Паем верные друзья и мудрые помощники, всегда готовые прийти на помощь. Сможет ли он отстоять свою любовь и обрести на Рифе новый дом?

Роли озвучивали 
 Фредди Принц-младший
 Роб Шнайдер
 Эван Рэйчел Вуд
 Донал Лог
 Энди Дик
 Фрэн Дрешер
 Джон Риз-Дэйвис
 Р. Ли Эрми
 Джимми Беннетт
 Трент Форд

Примечания

Ссылки 
 

Мультфильмы США 2006 года
Полнометражные мультфильмы США
Мультфильмы о морских обитателях
Компьютерные анимационные фильмы США
Компьютерные анимационные фильмы Республики Корея
Фильмы об акулах
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях